Coen Hilbrink (verzetsman)
Coen Hilbrink (historicus)